Rock Creek (Alabama)
Rock Creek (Minnesota)
Rock Creek (Ohio)

Desambiguações de topônimos